Eine Goeben-Kaserne, benannt nach dem preußischen General August Karl von Goeben, gibt bzw. gab es an folgenden Orten:

 Koblenz, siehe Goeben-Kaserne (Koblenz)
 Trier, siehe Goeben-Kaserne (Trier)